Шпори може да се отнася за:

 Шпори
 Тотнъм Хотспър - английски футболен отбор
 Сан Антонио Спърс - американски баскетболен отбор от НБА
 Шпори – музикален инструмент